

Persone

Altro 
Hoffman – città statunitense della Contea di Richmond, Carolina del Nord
Hoffman – villaggio statunitense della Contea di Clinton, Illinois
Hoffman – città statunitense della Contea di Grant, Minnesota
Hoffman – città statunitense della Contea di Okmulgee, Oklahoma
O ti spogli o ti denuncio (Hoffman) – film del 1970 diretto da Alvin Rakoff

Pagine correlate 
Hoffmann
Hofmann